Herbert Thorndike (zanger) - Brits zanger, bariton
 Herbert Thorndike (theoloog) - Engels theoloog